Szilárd puede referirse a los siguientes artículos:

  Szilárd Németh, futbolista eslovaco; o
  Leó Szilárd, físico húngaro estadounidense.